Шаборкин (Шаборкина) — фамилия:

 Шаборкин, Григорий Иванович (1871—1951) — русский и советский пианист и педагог.

 Шаборкина, Нина Васильевна (1924—2021) — советский спортивный комментатор и диктор.
 Шаборкина, Татьяна Григорьевна (1906—1986) — советский музыковед, бессменный директор музея А. Н. Скрябина.